Indianen, de oorspronkelijke bewoners van Amerika
Indiaan (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
een in het 19e-eeuwse Nederland gebruikelijke aanduiding voor de inwoners van Nederlands-Indië; later kwam "inlander" in zwang
El Indjan, een rotsformatie op Curaçao